Mistrzostwa Europy w Podnoszeniu Ciężarów 1978 – 57. edycja mistrzostw Europy w podnoszeniu ciężarów, która odbyła się między 10 a 18 czerwca 1978 r. na Zimním stadionie w Hawierzowie (była Czechosłowacja). Startowali tylko mężczyźni w dziesięciu kategoriach wagowych.

Medaliści

Klasyfikacja medalowa

Bibliografia 

 Rezultaty zawodów na sport24.ee

Mistrzostwa Europy w podnoszeniu ciężarów
1978 w sporcie